Goddaeus (auch Goddäus) ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Ludwig Goddäus (1723–1793), deutscher Politiker, Bürgermeister von Kassel
 Eduard von Goeddaeus (1815–1888), deutscher Politiker und Staatsbeamter
 Friedrich Heinrich Goddäus (1734–1795), deutscher Politiker, Bürgermeister von Kassel
 Heinrich Goddaeus (1742–1819), deutscher Richter
 Johann Friedrich Goddaeus (1692–1772), deutscher Vizekanzler

 Nikolaus Wilhelm Goddaeus (1646–1719), deutscher Kanzler

Siehe auch:
 Goeddaeus